Le mot Cèpe peut désigner en français :

Botanique 
Le mot Cèpe désigne plusieurs espèces de champignons comestibles.

Toponymes 
La Cèpe est un affluent de la rive gauche de la Sioule, descendant de la forêt des Colettes.